Lukasgraben ist ein Gewässername:

 Lukasgraben (Brühlbach), rechter Zufluss des Brühlbachs (zur Steinach, zur Waldach) bei Salzstetten, Gemeinde Waldachtal, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Lukasgraben (Heßlach), rechter Zufluss der Heßlach (linker Oberlauf des Weißenbächleins, zur Warmen Steinach) gegenüber Eichenhof, Ortsteil Görschnitz, Markt Weidenberg, Landkreis Bayreuth, Bayern